Il doppio del Virginia Slims of Houston 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Katrina Adams e Manon Bollegraf erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Adams con Zina Garrison-Jackson e la Bollegraf con Martina Navrátilová.

La Adams e la Garrison-Jackson hanno perso in finale 6–4, 6–2 contro la Bollegraf e la Navrátilová.

Teste di serie
 Manon Bollegraf /  Martina Navrátilová (campionesse)
 Katrina Adams /  Zina Garrison-Jackson (finale)
 Sandra Cecchini /  Patricia Tarabini (semifinali)
 Magdalena Maleeva /  Conchita Martínez (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1994